Ави:

Топонимы
 Ави (река) () — река в Португалии.
 Ави (субрегион) () — субрегион в Португалии.
 Ави (Франция) () — коммуна во Франции.

Имя
 Ави (Бог есть отец) — мать иудейского царя Езекии, дочь Захарии ().
 А́ви () — распространённое мужское еврейское имя (как правило, сокращение от  Авраам или других имён, как например  Авиху,  Авиад,  Авихай и т. п.), например:
 Шлаим, Ави — британский историк, профессор международных отношений в Оксфордском университете и член Британской академии.
 Островский, Ави — израильский дирижёр.
 Ави — литературный псевдоним американского детского писателя Эдварда Ирвинга Уортиса (Edward Irving Wortis, род. 1937).

Аббревиатуры
 АВИ — Австро-Венгерская империя, двуединая монархия и многонациональное государство в Центральной Европе, существовавшее в 1867—1918.
 AVI — Audio Video Interleave, формат файлов и медиаконтейнер.